Первая хорватская футбольная лига 1998/1999 () — 8-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 6 августа 1998 года и закончился 26 мая 1999 года.

Клубы-участники

Первая стадия

Чемпионская группа

Группа вылета

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com

1998/1999
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1998 году
Спорт в Хорватии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999